Der Kanton Villé war bis 2015 ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Sélestat-Erstein, im Département Bas-Rhin und in der Region Elsass; sein Hauptort war Villé (dt. Weiler). Generalrat war der Bürgermeister von Neuve-Église, René Haag (UMP).

Geschichte 
Am 22. März 2015 wurde der Kanton aufgelöst. Alle Gemeinden kamen zum Kanton Mutzig und seit 2016 zur Communauté de communes de la Vallée de Villé.

Gemeinden

Einzelnachweise 

Ville
Aufgelöst 2015